

Prénom 

Den est un prénom égyptien de l'antiquité.

Personnage célèbre 

Den était un pharaon de la  dynastie égyptienne.

Code 
DEN est un code qui peut signifier :
 Danemark, selon la liste des codes pays du CIO ;
 .

Code